Луција Шербеџија (8. јун 1973, Загреб, СР Хрватска, СФРЈ) је хрватска глумица. Кћерка је глумца Радета Шербеџије.

Била је у браку са српским редитељем Филипом Гајићем .

Филмографија 

|-
| 1993. || Растресено гледање кроз прозор || 
|-
| 1994. || Рокенрол || 
|-
| 1995. || Оловна причест || 
|-
| 1996. || Феликс || 
|-
| 1997. || Мондо Бобо || 
|-
| 1997. || Светац || проститутка
|-
| 1999. || Богородица || Ана
|-
| 2000. || Ф || Алекс
|-
| 2001. || Небо сателити || Ива
|-
| 2001. || Полагана предаја || 
|-
| 2002. || Ново доба || Сандра Матошић
|-
| 2002. || 24 сата || 
|-
| 2003. || Римејк || Ева Бебек
|-
| 2003. || Инфекција || Сара
|-
| 2006. || Изгинули || Наташа
|-
| 2006. || Нафака || Лана
|-
| 2007. || Брат || Фулвиа
|-
| 2007. || -{L... kot ljubezen}- || Гина
|-
| 2007. || Луда кућа || Лејла
|-
| 2008. || Крупни отпад || госпођа Краљ
|-
| 2008. || Хитна 94 || Јасна Барић
|-
| 2010. || Неке друге приче || Лена
|-
| 2010. || 72 дана || Лица Свилар
|-
| 2016. || Ослобођење Скопља || Лиса
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1973.
Хрватске глумице
Загрепчани
Срби у Хрватској
Биографије живих особа
Добитници награде Златна арена